Оксі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Оксі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Оксі (анг. OXI) - торгівельна марка пелетних пальників та автоматики до них українського виробника.

Див. також 

 Окси-плівка